Superman je fantazijski lik, ki sta ga leta 1932 ustvarila američan Jerry Siegel in kanadčan Joe Schuster. Prodala sta ga stripu DS Comics, ki ga junija leta 1938 premierno predstavi svetu.   

Superman kot lik ali njegovo ime, je bil upodobljen v številnih stripih, knjigah, nanizankah, risankah, igrah, parodijah, zabaviščnih parkih, glasbi in filmih:

Risanke 
Risanke Fleischer Superman, (1941-43) - serija 17 kratkih risanih filmov ki jih je narisal "Tehnicolor" iz družbe Paramount Pictures
Superman: Animirane serije, (1996-43) - serija 54 epizod dolgih po 30 min od družbe Warner Bros.
Superman: Blazni Pametnjakovič napada, (2006) - 75 min dolg animirani film upodoblja karakterje iz serije ("Superman: Animirane serije"), igrata Tim Daly in Dana Delany
Superman: Dan pogube, (2006) - 75 min dolg animirani film posnet po knjigi ("Smrt Supermana")

Kratke nanizanke, serije 
Superman (serija), (1948) - serija 15 kratkih črnobelih filmov z Kirk Alyn in Noel Neil, kjer se bori proti "Ženski Pajek"
Atom Man vs. Superman, (1950) - serija 15 kratkih črnobelih filmov z Kirk Alyn in Noel Neil, kjer se bori proti "Atom Man-u/Lex Luther-ju"
Supermanove dogodivščine, (1952-58) - je prva TV serija o Supermanu z George Reevesom, trajala je 6 sezon z 104 polurnimi serijami
Dan pošiljk za Supermana, (1954) - kratek film z George Reevesom, nikoli objavljen in predvajan v kinu, namenjem šolam za izobraževanje o ameriških denarnih tokovih in zakladih
Louis & Klark: Supermanove nove dogodivščine, (1993-97) - serija 87 epizod po 45 min TV hiše "ABC", igrata Dean Cain in Teri Hatcher

Film 
Superman & Mole Men, (1951) - črnobeli, 58 min dolg, je prvi kino film o supermanu George Reevesom in je služil kot preizkus za TV serijo "Supermanove dogodivščine"
Superman (film), (1978) - režija "Richard Donner"; igrajo Cristopher Reeve, Brando, Heckman
Superman 2, (1980) - režija "Richard Lester"; igrajo Cristopher Reeve, Heckman
Superman 3, (1983) - režija "Richard Lester"; igrajo Cristopher Reeve, Pryor
Superdekle, (1984) - režija "Jeannot Szwarc"; igra Faye Dunaway
Superman 4: Iskanje miru, (1987) - režija "Sidney J. Furie"; igrajo Cristopher Reeve, Heckman
Superman se vrača, (2006) - režija "Brian Singer"; igra Brandon Routh
Superman 2: Verzija Richarda Donnerja, (2006) - nova izdaja 2. dela filma iz leta 1980 a z 70% novega materiala, vkjučno z M. Brandom,ki ga je posnel R. Donner, režiser prvega dela
Superman: Jekleni Mož, (2009)

Izmišljene osebe